Leksono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Leksono, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Leksono, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar